Derewna – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim
 Derewna – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim
 Derewna – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim
 Derewna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie słonimskim
 Derewna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim